Начало-середина 1940-х годов ознаменовалась Второй мировой войной, которая оказала колоссальное влияние на большинство стран и народов Европы, Азии и других частей света. В результате войны ослабла роль Западной Европы в общемировой политике. Главными державами в мире стали СССР и США. Война также показала неспособность западноевропейских стран содержать огромные колониальные империи, и часть стран смогла добиться независимости: Эфиопия, Исландия, Сирия, Ливан, Вьетнам, Индонезия. Одним из главных итогов Второй мировой войны стало создание Организации Объединённых Наций на основе Антифашистской коалиции для предотвращения мировых войн в будущем. Также в 1946 году начинается Холодная война (5 марта, вследствие Фултонской речи Черчилля. Одной из вех, послуживших для начала Холодной войны, считается также доктрина Трумэна от 12 марта 1947 года). В области культуры — расцвет цветного кино и начало распространения телевидения, доминирующим жанром музыки становится джаз. В 1940-е годы активная эксплуатация военных самолётов и танков, начало эпохи вертолётов

Важнейшие события 

 Вторая мировая война (1939—1945, Союзники, страны Оси).
 Датско-норвежская операция (9 апреля — 8 июня 1940).
 Французская кампания (10 мая — 22 июня 1940).
 Североафриканская кампания (10 июня 1940 — 13 мая 1943). Битва за Британию (9 июля — 30 октября 1940).
 Битва за Атлантику. «Счастливые времена» (июнь 1940 — февраль 1941). Операция «Паукеншлаг» (январь — июнь 1942).
 Балканская кампания (28 октября 1940 — 1 июня 1941).
 Великая Отечественная война (22 июня 1941 — 9 мая 1945).
 Начало контрнаступления Красной Армии в битве за Москву (5 декабря 1941), завершена операция «Барбаросса».
 Нападение на Пёрл-Харбор (7 декабря 1941 года), вступление США в войну (Тихоокеанский театр военных действий).
 Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943).
 Курская битва (5 июля — 23 августа 1943).
 Тегеранская конференция (28 ноября — 1 декабря 1943).
 Высадка союзников в Нормандии (6 июня 1944) — открытие Второго Фронта.
 Ялтинская конференция (4—11 февраля 1945).
 Капитуляция Германии, победа в Великой Отечественной войне (9 мая 1945).
 Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945).
 Маньчжурская операция (9 августа — 2 сентября 1945).
 Капитуляция Японии (2 сентября 1945), официальное окончание Второй мировой войны.
 Бреттон-Вудская система денежных отношений и торговых расчётов (1944). Образование ООН (1945). Генеральное соглашение по тарифам и торговле (1947). Начал действие План Маршалла (1948).
 Гражданская война в Китае (1945—1950) возобновилась после окончания Японо-китайской войны (1937—1945). Образование КНР (1949).
 Индокитайская война (1945—1954) вьетнамцев против французской колониальной администрации. Война за независимость Индонезии (1945—1949). Государственный переворот в Аргентине (1943, Перон);
 Лига арабских государств (1945). Иранский кризис (1946). Арабо-израильская война (1947—1949). Израиль объявил о независимости (1948).
 Начало Холодной войны (1946, Фултонская речь). Доктрина Трумэна (1947). ЦРУ (1947). План «Dropshot» (1949). НАТО (1949). СССР провёл испытания ядерной бомбы (1949).
 Гражданская война в Греции (1946—1949). Советско-югославский конфликт (1948). Совет экономической взаимопомощи (1949—1991).
 Британское Содружество наций (1946). Раздел Британской Индии на Индийский Союз и доминион Пакистан (1947). Первая индо-пакистанская война (1947).
 КНДР и Республика Корея созданы (1948) в подконтрольных СССР и США территориях Кореи.
 Блокада Западного Берлина (1948—1949). ГДР и ФРГ созданы (1949).
 Апартеид в ЮАР (1948—1994).

Наука и техника 

 Политическая психология («Бегство от свободы» — 1941; Фромм, Эрих).
 Плутоний (1941, Гленн Сиборг).
 Баллистическая ракета с системой наведения (успешное испытание — 1942, Фау-2 (V-2).
 Атомный реактор (1942; Чикаго).
 Ядерное оружие (первое испытание — 1945; «Манхэттенский проект»).
 Компьютер (ENIAC — 1946).
 Теория решения изобретательских задач (начало создания — 1946).
 Микроволновая печь (начало выпуска — 1947; Raytheon).
 Полупроводниковые транзисторы (1947).
 Преодоление звукового барьера (1947).
 Мобильный радиотелефон (1947; Mobile Telephone System).
 Развитие таких областей математики, как кибернетика, теория игр и криптология.

Культура 
 Высечен барельеф на горе Рашмор (1941).
 ЮНЕСКО создана (1945).
 Вылет 19 (1945; Бермудский треугольник). Розуэлльский инцидент (1947).
 Бэби-бум (конец 1940-х — начало 1950-х)
  (1940-е — 1960-е годы).

Мода 
 Появление стиляг в СССР.
 1945 — Кристобаль Баленсиага ввёл в женскую моду квадратные плечи.
 1947 — Кристиан Диор предложил новый элегантный стиль одежды под названием New Look.

Литература 
 Азимов, Айзек (1920—1992) . «Робби» (1940).
 Гайдар, Аркадий Петрович (1904—1941) . «Тимур и его команда» (1940).
 Толстой, Алексей Николаевич (1883—1945) . «Хождение по мукам» (1941).
 Твардовский, Александр Трифонович (1910—1971) . «Василий Тёркин» (1942—1945).
 Алигер, Маргарита Иосифовна (1915—1992) . Поэма «Зоя» о партизанке Зои Космодемьянской (1942).
 Константин Симонов (1915—1979) . «Жди меня» (1942).
 Антуан де Сент-Экзюпери (1900—1944) . «Маленький принц» (1943).
 Маршак, Самуил Яковлевич (1887—1964) . «Двенадцать месяцев» (1943).
 Камю, Альбер (1913—1960) . «Посторонний» (1944); «Чума» (1947).
 Каверин, Вениамин Александрович (1902—1989) . «Два капитана» (1944).
 Пришвин, Михаил Михайлович (1873—1954) . «Кладовая солнца» (1945).
 Ремарк, Эрих Мария (1898—1970)  / . «Триумфальная арка» (1945).
 Астрид Линдгрен (1907—2002) . "Пеппи поселяется на вилле «Курица» (1945).
 Джордж Оруэлл (1903—1950) . «Animal Farm» (1945); «1984» (1949).
 Некрасов, Виктор Платонович (1911—1987) . «В окопах Сталинграда» (1946).
 Уоррен, Роберт Пенн (1905—1989) . «Вся королевская рать» (1946).
 Гамильтон, Эдмонд (1904—1977) . «Звёздные короли» (1947).
 Уильямс, Теннесси (1911—1983) . "Трамвай «Желание» (1947).

Музыка 

 Популярный музыкальный стиль — свинг, а также бибоп.
 Песня «Священная война» (1941; Александров А. В.; Лебедев-Кумач В. И.).
 Шостакович, Дмитрий Дмитриевич (1906—1975) . Симфония № 7 (1942; «Ленинградская»).
 Бинг Кросби (1903—1977) . «White Christmas» (1942)
 Прокофьев, Сергей Сергеевич (1891—1953) . Опера «Война и мир» (1944).
 Глиэр, Рейнгольд Морицевич (1874/1875—1956) . Балет «Медный всадник» (1949).

Кино и театр 

 1941 — инсценирована известная драматическая пьеса Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и её дети».
 1943 — официально открывается Школа-студия МХАТ.
 1947 — в Авиньоне впервые проходит Авиньонский фестиваль.
 1948 — премьера мюзикла «Целуй меня, Кэт».
 Возникновение первого важного кинематографического направления, возникшего после Второй мировой войны — итальянского неореализма, показывающего в фильмах жизнь рабочего класса. При этом направлении использовались непрофессиональные актёры, а повествование должно было освещать проблемы людей, находящихся на социальном дне.

Знаковыми фильмами 1940-х критики называют: драмы «Гражданин Кейн» (1941) (по версии некоторых критиков и изданий — один из главных фильмов в истории), «Касабланка» (1942), «Эта замечательная жизнь» (1948), «Похитители велосипедов» (1948), нуар «Двойная страховка» (1944), триллер «Ребекка» (1940), комедию «Великий диктатор» (1940).

Компьютерные игры

См. также

Примечания 

1940-е годы